El Príncipe Gabriel de Thurn y Taxis (; 16 de octubre de 1922 - 17 de diciembre de 1942) fue un miembro de la Casa Principesca de Thurn y Taxis. Gabriel era el segundo en la línea de sucesión de la Casa de Thurn y Taxis después de su padre, el Príncipe Heredero Francisco José, hasta su muerte en la Batalla de Stalingrado, en cuyo punto fue remplazado por su tío, el Príncipe Carlos Augusto.

Familia 
Gabriel nació en el Palacio de Haus (Schloss Haus) en las cercanías de Regensburg, Baviera, siendo el hijo mayor (y único varón) del príncipe Francisco José de Thurn y Taxis (más tarde IX Príncipe de Thurn y Taxis) y su esposa la Princesa Isabel María de Braganza. Su hermana melliza, la princesa Micaela de Thurn y Taxis, murió al nacer. Gabriel era un nieto paterno del Príncipe Alberto, VIII Príncipe de Thurn y Taxis, y su esposa la Archiduquesa Margarita Clementina de Austria y un nieto materno del Duque Miguel de Braganza y su esposa la Princesa María Teresa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

II Guerra Mundial 
Durante la II Guerra Mundial, Gabriel fue reclutado para el servicio militar antes de completar la escuela secundaria. Primero sirvió como Gefreiter (soldado de primera clase) y después como oficial en la Wehrmacht. Gabriel servía en un Regimiento de Caballería (Reiter-Regiment) cuando murió en combate en la batalla de Stalingrado el 17 de diciembre de 1942. Fue enterrado entre los soldados desconocidos en el cementerio de guerra en Rossoschka.

Títulos y estilos 
 16 de octubre de 1922 - 17 de diciembre de 1942: Su Alteza Serenísima Príncipe Gabriel de Thurn y Taxis

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Fotografía del Príncipe Gabriel de Thurn y Taxis

Nacidos en Ratisbona
Casa de Thurn und Taxis
Príncipes de Thurn y Taxis
Católicos de Alemania
Militares de Baviera
Militares alemanes de la Segunda Guerra Mundial
Fallecidos por heridas de combate
Mellizos